Jméno a příjmení Karel Pražák má více známých nositelů:

 Karel Pražák (politik) (* 1945) – český hokejista a poslanec
 Karel Pražák (generál) (* 1885) – generál protektorátního Vládního vojska a účastník Pražského povstání
 Karel Pražák (podnikatel) (*1969) - český podnikatel